Der São Paulo Challenger de Tênis 2013 war ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis 4. August 2013 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Christian Garín
 Christian Lindell
 Bruno Semenzato
 Alexandre Schnitman

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Marcelo Tebet Filho

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)

ATP Challenger Tour 2013
ATP Challenger São Paulo-3